Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Сен-Ілер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом